Rezultaty Rajdu Grecji (56th Acropolis Rally of Greece), 7. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2009 roku, który odbył się w dniach 12-14 czerwca:

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja po 7 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

Przypisy 

2009
Grecja
2009 w Grecji